Panorama Heights ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Panorama Heights (Orange County, Kalifornien)
 Panorama Heights (San Bernardino County, Kalifornien)
 Panorama Heights (Tulare County, Kalifornien)

in Kanada:
 Panorama Heights (Alberta)